Эметулла́х Рабия́ Гюльну́ш-султа́н (; ок. 1642, Ретимнон — 6 ноября 1715, Эдирне), также известна как Гюльну́ш Эметулла́х валиде́-султа́н () и Рабия́ Гюльну́ш Умметулла́х-султан () — супруга османского султана Мехмеда IV, мать султанов Мустафы II и Ахмеда III; одна из двух женщин в истории Османской империи, занимавших пост валиде-султан при двух сыновьях.

Биография

Происхождение 
Эметуллах родилась приблизительно в 1642 году предположительно в городе Ретимнон на острове Крит; по происхождению, вероятно, была венецианкой из семейства Верцицци (Верзини). Кроме того, существует предположение, что Эметуллах была гречанкой и при рождении получила имя Евгения.

В 1645 году в возрасте трёх-четырёх лет Эметуллах была захвачена сардаром Дели Хюсейном-пашой во время завоевания Крита и затем подарена в султанский гарем, которым на тот момент управляла валиде Кёсем-султан. В гареме девушка первоначально за свою красоту получила имя Гюльнуш.

Фаворитка султана 

До 1663 года Эметуллах стала фавориткой султана Мехмеда IV и его главной хасеки, родив от него двоих сыновей, Мустафу в 1664 году и Ахмеда в 1673 году, — оба они позднее стали султанами. По сообщениям современников, первые годы султан Мехмед, увлекавшийся охотой, брал свою фаворитку с собой, благодаря чему сына Мустафу Эметуллах родила в Эдирне, а Ахмеда — в Хаджиоглу-Пазарджике, Добруджа.

С Эмметулах связывали несколько неприятных слухов и происшествий в гареме. Так, её вражда с другой фавориткой Мехмеда IV, Гюльбеяз-хатун, привела к смерти последней. Первые годы пребывания Эметуллах в статусе главной хасеки Мехмед был чрезвычайно привязан к ней, но после того, как Гюльбеяз вошла в гарем и родила дочь, чувства султана к матери его двоих сыновей стали остывать, что привело к ревности со стороны Эметуллах. По слухам, однажды, когда Гюльбеяз любовалась на море со скалы, Эметуллах столкнула её вниз, и наложница утонула. По другому смерть наложницы описывает в своей книге «Женский султанат» историк : он считал, что Гюльбеяз была задушена во дворце Кандилли в Ускюдаре по приказу Эметуллах. Вероятно, случай этот произошёл уже после смерти матери султана валиде Турхан-султан, когда сама Эметуллах возглавляла гарем. Другой случай кровожадности главной фаворитки Мехмеда IV произошёл, по мнению некоторых исследователей, вскоре после рождения её первенца, когда Эметуллах приказала задушить братьев Мехмеда IV Сулеймана и Ахмеда, запертых в кафесе, однако убийству помешала валиде Турхан-султан. Вместе с тем, с самой валиде Турхан-султан Эметуллах прекрасно ладила.

В гареме и за его пределами Эметуллах имела обширную сеть приближённых, главным из которых был глава белых евнухов Юсуф-ага, тесные отношения с которым у фаворитки султана завязались в 1675 году. Именно Юсуф управлял благотворительным фондом, основанном Эметуллах в 1680 году, который обеспечивал работу общественных кухонь и больницы в Мекке. Другим приближённым Эметуллах стал её камергер (кетхюда) Мехмед Осман-ага, которого привёл на эту должность Юсуф. Эметуллах также имела близкие отношения с Фейзуллой-эфенди — наставником её сына Мустафы. Эти отношения всё ещё сохранялись даже после катастрофического краха осады Вены в 1683 году, в результате которого влияние Фейзуллы при дворе резко упало. Так, в 1686 году произошёл инцидент, когда Фейзулла позволил своей лошади пастись в королевском саду, и было решено, что он должен быть наказан. Вмешательство Эметуллах не только спасло Фейзуллу от наказания, но и позволило ему получить новый пост. В 1672 году Амджазаде Хусейн, племянник Кёпрюлю Мехмеда-паши, встретил султана Мехмеда и Эметуллах во время торжеств по случаю начала войны с Польшей. Позже Амджазаде присоединился ко двору хасеки, где оставался в течение длительного периода времени и стал главным офицером в 1682 году.

Эметуллах сопровождала Мехмеда IV, валиде Турхан-султан и сестёр султана во время отправки войск на  войну с Польшей в 1672 и 1673 годах, сопровождавшейся пышными торжествами. В 1683 году фаворитка Мехмеда также присоединилась к празднованиям, посвящённых осаде Вены. Она также сыграла немалую роль в определении карьеры различных государственных деятелей, в том числе великого визиря Кара Мустафы-паши: после провала осады Вены в 1683 году он был лишен своего поста и казнён, в том числе и благодаря значительным усилиям Эметуллах и придворных евнухов. Она также имела влияние во время визирата двух последующих великих визирей — Байбуртлу Кара Ибрагима-паши и Сары Сулеймана-паши.

Блистательная карьера Эметуллах внезапно прервалась, когда в ноябре 1687 году в результате янычарского мятежа Мехмед IV был низложен и на троне оказался его брат Сулейман II, более сорока лет находившийся в кафесе. Гарем прежнего султана во главе с фавориткой был выслан в Старый дворец, в то время как её сыновья заняли место дяди в кафесе. Эметуллах оставалась в Старом дворце вплоть до восшествия на престол её сына Мустафы II в 1695 году.

Мать султанов 

Ахмед II умер 6 февраля 1695 года и новым султаном стал Мустафа II. Сразу после восшествия на престол сына Эметуллах была вызвана из Старого дворца и во время торжественной церемонии получила титул валиде-султан. Вдовы Ахмеда II, Рабия-султан и Шаесте-султан, а также дочь Шаесте Атике-султан, были высланы в Старый дворец; сын Ахмеда II, шехзаде Ибрагим, матерью которого была Рабия, был отправлен в кафес, где умер 4 мая 1714 года. Вместе с гаремом бывшего султана по приказу новой валиде были высланы и многочисленные неугодные ей слуги.

Правление Мустафы II продлилось до 1703 года, когда он отрёкся в пользу брата Ахмеда III и вскоре умер. После отречения старшего сына Эметуллах отбыла в Старый дворец, после чего формально повторила торжественный въезд в Топкапы в качестве валиде. Во время правления сыновей Эметуллах имела некое политическое влияние, однако предпочитала не вмешиваться в государственные дела. Она занималась делами гарема и, как и многие матери султанов, благотворительностью. В правление Мустафы III по её приказу на пути к Мекке были построены несколько колодцев и фонтанов; в правление Ахмеда Эмметуллах занималась благотворительностью в основном в Стамбуле, где по её приказу был отстроен  в Ускюдаре взамен сгоревшего и фонтан.

Эмметулах пробыла в должности валиде 20 лет и умерла в Эдирне 6 ноября 1715 года, не дожив несколько лет до эпохи мира и процветания в империи, прозванной Эпохой тюльпанов. Она была похоронена в комплексе мечети в Ускюдаре, когда-то отстроенном по её приказу. Эметуллах и Кёсем-султан стали единственными женщинами в истории Османской империи, занимавшими пост валиде-султан сразу при двух сыновьях-султанах.

См. также 
 Список матерей султанов Османской империи

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1640-е годы
Хасеки-султаны
Супруги османских султанов
Валиде-султаны